Blencke ist der Familienname folgender Personen:

 August Blencke (1868–1937), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer
 Bernhard Blencke (1903–1979), Sohn von August Blencke, Orthopäde und Hochschullehrer in Magdeburg
 Erna Blencke (1896–1991), deutsche Pädagogin und Gymnasiallehrerin, Parteifunktionärin und Politikerin; Leiterin des Internationalen Sozialistischen Kampfbundes
 Oskar Blencke (1848–1901), deutscher Theaterschauspieler